Odier ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Odier (* 1945), Schweizer Schriftsteller
 Édouard Odier (1844–1919), Schweizer Jurist, Politiker und Diplomat
 Louis Jean Odier (auch: Delaroche; 1748–1817), frankoprovenzalischer Arzt
 Lucie Odier (1886–1984), Schweizer Krankenschwester und IKRK-Delegierte
 Patrick Odier (* 1955), Schweizer Bankier 

Siehe auch:

 Bank Lombard Odier & Co